Omega Scorpii è un nome posseduto da due diverse stelle, fra loro visivamente vicine, appartenenti alla costellazione dello Scorpione:
 Omega1 Scorpii
 Omega2 Scorpii